

Каєв — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Каєв — село в гміні Голухув Плешевського повіту Великопольського воєводства